Notospermus är ett släkte av slemmaskar. Notospermus ingår i klassen Anopla, fylumet slemmaskar och riket djur.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Notospermus